Spilberg ist der Familienname folgender Personen:

 Adriana Spilberg (1650–1697), Malerin des Barock
 Johannes Spilberg (1619–1690), deutsch-niederländischer Hofmaler

Siehe auch:
 Spielberg